Stigma – la parte del gineceo che riceve il polline durante l'impollinazione
 Stigma – lettera greca
 Stigma – gruppo musicale deathcore italiano
 Stigma – manga di Kazuya Minekura
 Stigma – in sociologia, segno distintivo in riferimento alla disapprovazione sociale di alcune caratteristiche personali
 La sindrome (Stigma) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise
 Stigmate – piaghe corporali che ricordano la crocifissione di Gesù